Le Sonnet 110 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : ALas 'tis true,I haue gone here and there,
And made my ſelfe a motley to the view,
Gor'd mine own thoughts, fold cheap what is moſt deare,
Made old offences of affections new.
Moſt true it is,that I haue lookt on truth
Aſconce and ſtrangely: But by all aboue,
Theſe blenches gaue my heart an other youth,
And worfe eſſaies prou'd thee my beſt of loue,
Now all is done,haue what ſhall haue no end,
Mine appetite I neuer more will grin'de
On newer proofe,to trie an older friend,
A god in loue,to whom I am confin'd.
   Then giue me welcome,next my heauen the beſt,
   Euen to thy pure and moſt moſt louing breſt.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

110